«Холстон» () — американский мини-сериал онлайн-видеосервиса Netflix, основанный на биографии американского модного дизайнера Роя Холстона. Сюжет сериала базируется на книге Simply Halston () , главную роль исполнил Юэн Макгрегор. Премьера сериала состоялась 14 мая 2021 года.

Сюжет
Сюжет посвящён жизни модельера Роя Холстона, создателя американской моды 1970-х, который стал частью авангардной культуры США и одним из ее символов.

В ролях

Основные персонажи
 Юэн Макгрегор — ХолстонХолстон
 Ребекка Дайан — 
  — 
  — Лайза Миннелли
 Билл Пуллман — Дэвид Махони

Второстепенные персонажи
 Рори Калкин — Джоэл Шумахер
 Салливан Джонс — Эд Остин
 Келли Бишоп — 
 Джан Франко Родригес — 
  — 
 Вера Фармига — Адель
  — Майк
  — Карл Эпштейн
 Мэри Бет Пейл — Марта Грэм
 Максим Суинтон — Рой Холстон в юности
 Сиетцка Роуз —

Эпизоды

Производство

Разработка

В январе 2019 года было объявлено, что компании Legendary Entertainment и  приступили к разработке Simply Halston, мини-сериал, основанный на жизни Роя Холстона, в основу которого легла одноимённая книга . Главную роль в проекте, название которого было сокращено до просто Halston, получил Юэн Макгрегор, сценарий был подготовлен Шарром Уайтом, а режиссером выступил Дэниел Минэхэн.

В сентябре 2019 года Райан Мерфи сообщил Time, что был приглашён на должность исполнительного продюсера проекта, также отметив, что сериал был заказан онлайн-серсвисом Netflix в рамках его эксклюзивной сделки с этой компанией. Премьера сериала состоялась 14 мая 2021 года.

Кастинг

18 февраля 2020 года Мерфи объявил, в ранее удаленном посте в Instagram, что помимо Макгрегора в главной роли, к актёрскому составу проекта также присоединились: Криста Родригес в роли Лайзы Миннелли, Рори Калкин в роли Джоэля Шумахера, Ребекка Дайан в роли Эльзы Перетти, Салливан Джонс в роли Эда Остина, Дэвид Питту в роли Джо Эула и Джан Франко Родригес в роли Виктора Гюго.

Отзывы

Рейтинг сериала на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 66% на основе 53 рецензий, со средней оценкой 6,3 из 10. Согласно консенсусу критиков веб-сайта, «Юэн Макгрегор привносит в проект мегаваттную харизму, чтобы соответствовать яркому воссозданию модной эпохи Холстона, однако приглаженная трактовка внутренней жизни легендарного дизайнера создаёт много красивой мишуры при минимальном содержании». Средняя оценка проекта на портале Metacritic составляет 50 из 100%, на основе 22 рецензий, что приравнивается к «смешанным или средним отзывам».

Награды

Примечания

Ссылки 

Оригинальные программы Netflix
Телесериалы о моде
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Телесериалы, основанные на книгах
Телесериалы ЛГБТ-тематики США